Into the Void (Black Sabbath) - single
 Into the Void (Kyuss) - single, cover van boventaande
 Into the Void (Nine Inch Nails) - single
 Into the Void (videospel) - strategiespel